Kabuy steht für:

 ein indonesisches Dorf auf der Insel Waigeo, siehe Kabuy (Raja Ampat)
 eine Bucht der indonesischen Insel Waigeo, siehe Kabuybucht
 eine Wasserstraße zwischen den Inseln Waigeo und Gam, siehe Kabuystraße